

Cinéma 
 Le Message () est un film de David Wark Griffith réalisé en 1909 ;
 Le Message () est un film de Moustapha Akkad réalisé en 1976.

Littérature 
 Le Message est une nouvelle d'Honoré de Balzac parue en 1833 ;
 Le Message est une nouvelle de science-fiction d'Isaac Asimov parue en 1955.

Télévision 
 Le Message, épisode de la série X-Files : Aux frontières du réel, diffusé en 1994 ;
 Le Message, douzième épisode de la série télévisée américaine de  Firefly, diffusé en 2003.